Der Begriff Tubeless (engl., dt. wörtlich schlauchlos) bezeichnet:

 Schlauchlose Autoreifen, gekennzeichnet mit TL
 Schlauchlose Motorradreifen, gekennzeichnet mit TL
 Schlauchlose Fahrradbereifung